Viktor Emanuel är namnet på tre sardinska och italienska kungar:
Viktor Emanuel I
Viktor Emanuel II som Italiens kung ibland kallad Viktor Emanuel I
Viktor Emanuel III